Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области — Кузбасса и Кемеровского района (муниципального округа). В состав района (округа) не входит. В настоящее время занимает двадцать восьмое место по численности населения и сорок пятое по площади среди городов России.

Город областного подчинения, образует Кемеровский городской округ.

Расположен на юге Западной Сибири, на обоих берегах рек Томи и Искитимки, в северной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса).

Кемерово — один из административных, промышленных, транспортных, экономических, научных и культурных центров Сибири. Кемерово — первый по численности (с 2015 г.) и плотности населения город Кемеровской области. Является центром Кемеровской агломерации. Население —  чел. ().

С начала XX века в городе работают предприятия угольной промышленности. Имеются предприятия химической, лёгкой и пищевой промышленности. День города празднуется 12 июня и совпадает с днём России.

В 2017 году город Кемерово занял 10 место в рейтинге лучших городов по качеству жизни, составленном Финансовым университетом при Правительстве РФ. В 2019 году город вновь вошёл в десятку лучших городов России, заняв 10 место.

Этимология 
Город получил название по деревне Кемерово, названной от фамилии первопереселенцев Кемеровых, — оформление на -ово позволяет думать о топонимическом переходе через личное имя. Деревня дала наименование возникшему при ней Кемеровскому руднику. В 1925 году из двух соседствующих деревень Кемерово и Щеглово был образован город Щегловск, который в 1932 году переименовали в Кемерово по названию рудника. По другой версии, в основе названия лежит тюркское слово кемер — «обрыв, берег, утёс». Жителей города называют: кемеровча́нин, кемеровча́нка, кемеровча́не.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Город Кемерово — административный центр Кемеровской области, расположенный в 2997 км (по прямой) и 3601 км (по автодорогам) от Москвы. Находится на юго-востоке Западной Сибири в центре Кузнецкой котловины, в северной части Кузнецкого угольного бассейна, на обоих берегах реки Томи, в среднем её течении, при впадении в неё реки Искитимки. Территория города находится в пределах увалисто-холмистой равнины севера Кузнецкой котловины, в лесостепной южной части Западной Сибири.

Расположен на обоих берегах реки Томи в среднем её течении, при впадении в неё реки Искитимки. Части города, расположенные на разных берегах Томи, связаны между собой двумя автомобильными мостами (Кузнецким и Кузбасским) и одним железнодорожным.

Часовой пояс 

В соответствии с применяемым временем и географической долготой средний солнечный полдень в Кемерове наступает в 13:16.

Климат 
Климат города Кемерово — резко континентальный.

Зимний период в столице Кузбасса холодный и на 1,5 месяца продолжительнее календарной зимы. Среднесуточная температура воздуха опускается ниже нуля 25 октября, последний зимний день приходится на 9 апреля. Лето достаточно влажное и тёплое, временами летом очень жарко. Средняя продолжительность климатического лета (с периодом среднесуточных температур выше +15 градусов) в Кемерове составляет 80 дней. Начинается лето в среднем 5 июня, последний день летнего периода приходится на 23 августа.

Днём 2 июня 2013 года в городе выпал снег, а следующей ночью температура воздуха опускалась до −2,8 °C.

Осадки в виде дождя и мокрого снега 2 июня 2014 года шли на всей территории региона. А наиболее сильный снегопад синоптики зафиксировали в Белове и Тисуле, в этих населённых пунктах выпало до семи миллиметров осадков.

Экологическая ситуация 
В городе имеются предприятия химической, машиностроительной и угольной промышленности, негативно влияющие на состояние окружающей среды.

По официальным данным за последние 4 года выбросы в атмосферу от предприятий и других стационарных источников уменьшились, при этом увеличение количества автомобилей привело к росту объёма выбросов в атмосферу от этого источника. Однако точные данные о загрязнении воздуха транспортом отсутствуют. В администрации города поясняют — эпизодические выбросы в виде смога и запаха гари наблюдаются из-за изменений розы ветров (безветренная погода).

Кемерово потребляет воду из Томи, а также из Пугачёвского водозабора; Кедровка и Боровой используют подземные воды.

Территории городского округа вне населённого пункта Кемерово 
Вдоль левого берега Томи, у Пригородного, Рудничное кладбище, северный участок Кировского района.

История 
Впервые русский населённый пункт на территории современного города Кемерово упомянут в 1701 году. Об этом свидетельствует «Хорографическая чертёжная книга Сибири» тобольского топографа и географа Семёна Ульяновича Ремезова, где на «Чертеже земли Томского города» указана деревня Щеглова на правом берегу Томи. Первое письменное упоминание о поселении Комарово / Кеми(е)рова содержится в дневнике немецкого учёного на русской службе Д. Г. Мессершмидта и датировано оно  г.: «28-го (пятница) допрашивали мы лейтенанта Ээнберга, что здесь должен быть казначей… который о всяких делах [происходящих] вокруг мог дать всевозможные справки; но его надо угостить хорошей водкой. Он также сказал… между Комарова и деревней Красная, на левой стороне реки, должно быть находится каменный уголь». Это документальное свидетельство сочетает самое раннее упоминание оригинального названия место-поселения — «Комарова» — с датой самого упоминания, означая исходную точку исторического летосчисления современного города Кемерово.

Спускавшийся по Томи из Кузнецка в Томск осенью 1734 года С. П. Крашенинников пишет в дорожном журнале:

В октябре 1734 года Г. Ф. Миллер дислоцирует деревню Кемерово в устье томского притока р. Акаевой: «Кемерово, в 8 верстах от острога, на восточном берегу, на устье рч. Акаевой».

В XIX веке на территории будущего города находились несколько русских поселений: село Усть-Искитимское (Щеглово) и деревни Кемерова, Евсеева, Давыдова (Ишанова), Боровая, Красный Яр, Кур-Искитим (Плешки). После Октябрьской революции 9-17 мая 1918 года состоялся Щегловский съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который постановил преобразовать село Щеглово в уездный город Щеглов. Однако уже в июне 1918 года власть в Щегловске захватили белочехи. 4 июля 1918 года Временное Сибирское правительство, считая советские учреждения незаконными, аннулировало все декреты, изданные Советом народных комиссаров и местными советами.

XX век 
Новые власти были вынуждены вернуться к рассмотрению статуса Щегловска. 17 июня 1918 года Томская губернская земельная управа рассмотрела заявление Щегловского волостного земства о необходимости подтверждения от властей Сибирского правительства утверждения города и уезда. 11 июля она постановила считать образование Щегловского уезда окончательным с 1 января 1919 года после утверждения его губернским Земским собранием. Окончательно утверждение Щегловского уезда произошло 23 июля 1919 года, но не Временным Сибирским правительством, а советом министров Верховного правителя А. В. Колчака.

В конце декабря 1919 года Щегловск был захвачен силами Красной армии. В начале 1920 года в городе был создан ревком, которому также пришлось заниматься вопросом о городском статусе Щегловска. 27 апреля 1920 года на заседание ревкома был вынесен вопрос «О восстановлении постановлений Советской власти, состоявшихся в 1918 году по поводу переименования села Щеглова в город». Было принято постановление просить губревком снестись с центром и восстановить факт переименования села Щеглова в город. 14-16 мая 1920 года в Щегловске прошли выборы в Щегловский городской совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, а 23 мая начал работу первый съезд Щегловского горуездного совета. 27 мая 1920 года съезд Щегловского горуездного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов подтвердил постановление съезда 1918 года о преобразовании села Щеглова в город Щегловск и санкционировал постановление по данному вопросу ревкома.

15 сентября 1924 года ВЦИК принял «Положение о городских и сельских поселениях». Большой процент населения города Щегловска, занимавшегося сельским хозяйством, не удовлетворял требованию Положения (не более 25 %), поэтому встал вопрос о существовании самого города, и он потерял уездный статус. Однако, Щегловску удалось отстоять статус города, а 6 июня 1925 года постановлением ВЦИК он был утверждён в составе списка городов Сибири, он стал административным центром Кузнецкого округа Сибирского края.

Тем не менее, вопрос о соответствии Щегловска городскому статусу по-прежнему стоял в повестке дня. Для его закрепления городским властям необходимо было механически повысить процент рабочих в городе. Взгляд их обратился на деревню Кемерово на противоположном берегу реки, поскольку там действовал рудник и находилась большая железнодорожная станция. Толчком стало постановление ВЦИК от 23 января 1928 года, которым деревня Кемерово была отнесена к категории рабочих посёлков и создавалась комиссия по организации поселкового совета. Но уже 12 ноября 1928 года новым постановлением ВЦИК в состав города Щегловска включались «бывшее с. Кемерово, ст. Кемерово Томской ж.д., химический завод и посёлок при нём, Кемеровский рудник и посёлок при нём». С утратой деревней Кемерово статуса самостоятельного поселения был ликвидирован и Кемеровский район. Постановлением президиума Сибкрайисполкома от 6 февраля 1929 года его территория полностью вошла в Щегловский район.

Одновременно был поднят вопрос о переименовании окружного центра. Во многом это объяснялось разночтениями в названиях: округ назывался Кузнецким, окружной центр — Щегловск, железнодорожная станция около него — Кемерово. 24 октября 1927 года горсовет постановил переименовать город Щегловск и станцию Кемерово в «Новокузнецк» с последующим ходатайством перед окрисполкомом и ВЦИК утвердить это решение. Но этому решительно воспротивилось правление Томской железной дороги, поскольку к этому времени уже существовали две одноимённые станции «Кузнецк», что вызывало постоянную путаницу в доставке грузов.

В 1930 году было принято решение о переименовании города Щегловска в Кемерово (по железнодорожной станции). Больше года ушло на согласование вопроса в высших государственных органах власти. 1 января 1932 года Президиум ВЦИК переименовал город Щегловск в город Кемерово и направил постановление на утверждение Президиума ЦИК Союза ССР. 27 марта 1932 года Президиум ЦИК Союза ССР постановил: ходатайство президиума ВЦИК удовлетворить и город Щегловск Западно-Сибирского края переименовать в город Кемерово.

XXI век 
В 2012 году по итогам Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское поселение России», проведённого в 2012 году, городу Кемерово присуждено третье место с вручением диплома Правительства Российской Федерации III степени.

Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2021 года городу было присвоено звание «Город трудовой доблести».

Утверждён план развития Кемерова до 2032 года.
На базе Кемерово и Новокузнецка планируется создать город\города с миллионом жителями.

В конце мая 2022 г. утверждён новый план развития города — «5 шагов», в его рамках на сайт администрации будут приниматься заявки на улучшение города, чтоб сделать его более современным и комфортным.

В конце июня 2022 г. администрация Кемерова разрабатывает стройку десяти новых жилых микрорайонов, на месте частной застройки, уже утверждён план выкупа и сноса около 670 частных домов.

Территориальная принадлежность города 
 в XIX веке и начале XX века — в составе Верхо-Томской волости (административный центр — село Усть-Искитимское), Кузнецкий уезд, Томская губерния;
 с 1921 года — в составе Щегловской укрупнённой волости (создана слиянием нескольких волостей) в составе вновь созданного Кольчугинского уезда Томской губернии РСФСР. Административный центр — город Щегловск;
 с осени 1924 — в составе Щегловского района Кузнецкого округа Томской губернии РСФСР (Кузнецкий округ был вновь образован слиянием Кольчугинского и Кузнецкого уездов);
 с августа 1925 года, в рамках реформы районирования РСФСР (ликвидируются прежние губернии, уезды и волости), город Щегловск — административный центр Щегловского района Сибирского края РСФСР;
 с 1930 года — административный центр Щегловского района Западно-Сибирского края РСФСР;
 27 марта 1932 года Щегловск переименован в Кемерово, становится координирующим центром создающегося промышленного района «Кузбасс» в составе Западно-Сибирского края РСФСР;
 в период с 1937 по январь 1943 — административный центр Кемеровского района в составе Новосибирской области РСФСР;
 26 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Кузбасский промышленный регион выделяется в новую самостоятельную область, Кемерово становится административным центром Кемеровской области.

Население 
Население города Кемерово на  год —  человек.

 Национальный состав
По состоянию на 2010 год, преобладающим населением являются русские — 94,6 %, а также татары — 1,3 %, украинцы — 0,7 %, армяне — 0,6 %, немцы — 0,5 %, другие — 2,3 %.

Административное устройство и власть 

Кемерово в рамках административно-территориального устройства является городом областного подчинения; в рамках муниципально-территориального устройства в его границах образовано муниципальное образование город Кемерово со статусом городского округа.

Город состоит из пяти внутригородских районов, не являющихся муниципальными образованиями:

Отделы полиции: Заводский, ФПК, Кировский, Ленинский, Рудничный, Центральный, Кедровка, Южный, Юбилейный, Ягуновский.

Органы власти 

Уставом города Кемерово определена следующая структура городского самоуправления:
 Кемеровский городской Совет народных депутатов — представительный орган муниципального образования,
 Глава города Кемерово — глава муниципального образования,
 Администрация города Кемерово — исполнительно-распорядительный орган муниципального образования,
 Контрольно-счётная палата города Кемерово — контрольно-счётный орган муниципального образования.

Все органы городского самоуправления расположены на площади Советов по адресу: Советский проспект, дом 54. Администрации административных районов согласно уставу города называются Территориальными управлениями.

Первые секретари 
 Новаковский Марк Борисович 7.1931 — 1933
 ?
 Шаповалов, Владимир Семёнович 27.3.1950 — 2.4.1951
 ?
 Турчин, Николай Давыдович 4.6.1960 — 15.1.1963
 ?
 Листов, Владимир Владимирович 1966—1970 гг.
 Навасардянц, Георгий Адамович ? — 22 ноября 1973 года
 Чурпита, Вениамин Михайлович 22 ноября 1973 года — 22 сентября 1978 года
 Галкин, Владислав Николаевич 22 сентября 1978 года — 9 марта 1983 года
 Веселов, Герман Семенович 9 марта 1983 года — ?

Председатели горисполкома 
 Токарев, Александр Арефьевич 1936—1937
 Шаповалов, Владимир Семёнович 12.1946 — 1949

 Веселов, Герман Семенович
 Владимир Михайлов 1986—1990

Главы города 
 Владимир Михайлов — с апреля 1986 года,
 Валерий Ермаков — с 27 января 2013 года — по 19 апреля 2016 года,
 Илья Середюк — с 20 апреля 2016 по 19 сентября 2022 года.

Совет народных депутатов 

Кемеровский городской Совет народных депутатов является представительным органом власти и состоит из 36 депутатов. Срок полномочий депутатов составляет пять лет.

13 марта 2011 года прошли выборы в Совет народных депутатов, по итогам которых места в Совете распределились следующим образом: 31 — Единая Россия, 2 — Справедливая Россия, 2 — Патриоты России. Председателем был избран представитель «Единой России», депутат по 16-му избирательному округу Кемерово Григорий Вержицкий. На шестьдесят восьмом заседании Кемеровского городского Совета была принята отставка по собственному желанию Председателя городского Совета Григория Анатольевича Вержицкого. С 2017 горсовет возглавлял Сенчуров Николай Николаевич С 2021 года совет возглавляет Андреев Юрий Александрович.

Символы города

Герб 

Герб города Кемерово представляет собой геральдический щит французской формы. Щит разделён на два поля красного и чёрного цветов. В центре щита — стилизованное изображение химической реторты, перекрывающей части шестерни и колосьев. В верхней части щита указывается название города — Кемерово. Изображение стилизованной химической реторты, части шестерни символизируют химическую и машиностроительную отрасли промышленности — главные направления промышленного развития города. Колосья хлеба символизируют плодородие земли, связанное с применением минеральных удобрений, вырабатываемых на химических предприятиях города.

Используемые различные цвета несут определённую смысловую нагрузку. Красный — мужество, державность, слава, кровь, пролитая за отечество, энергия, сила. Чёрный — символизирует каменный уголь, основное богатство области, центром которой является Кемерово. Жёлтый (золото) — символ богатства, справедливости, милосердия, великодушия, постоянства, силы, верности.

Флаг 

Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба города Кемерово, выполненные красным, чёрным, жёлтым и белым цветом.

Эмблема 

Эмблема города Кемерово утверждена в 2004 году. Она представляет собой изображение памятника первооткрывателю кузнецкого угля Михайле Волкову, установленного в Кемерове в 1968 году в день 50-летия Кемеровского рудника на площади, названной именем этого сибирского рудознатца XVIII века. Скульптура Волкова изображена на фрагменте постамента, стилизованного под скалу, на фоне треугольника, символизирующего угольный террикон. Треугольник выполнен в двух цветах — чёрном (нижняя левая часть треугольника) и зелёном. Надпись «КЕМЕРОВО» расположена по диагонали с левой стороны треугольника. На чёрной части треугольника указан год основания города — число «1918».

Экономика 

В 2013 году город Кемерово занял 8-е место в рейтинге «30 лучших городов для бизнеса», составленном русским изданием журнала Forbes.

В 2017 году город-спутник Кемерово Лесная Поляна признан лучшим в России проектом комплексного освоения территории.

Кемерово обладает конкурентными преимуществами, которые создают для инвестора основу эффективного использования своих финансовых, материальных, интеллектуальных ресурсов. Главной целью инвестиционной политики, реализуемой в Кемерове, является рост инвестиций в экономику города, способствующих интенсивному развитию экономики, производственной сферы, модернизации производства, повышению конкурентоспособности производимых на территории города товаров и услуг, росту доходов населения, предприятий и бюджета города. Департаментом инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса инвестиции рассматриваются как основной источник роста экономики города, обновления основных фондов, повышения производительности и улучшения условий труда, а также повышения качества и, как следствие, конкурентоспособности продукции, как на внутриобластных, так и на внешних товарных рынках.

Основной задачей администрации города является создание благоприятного и стабильного инвестиционного климата, оптимальных условий для реализации инвестиционного процесса, обеспечивающего взаимодействие инвесторов с собственниками объектов инвестирования, органами исполнительной власти, надзорными организациями и территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти.

В Кемерове расположены штаб-квартиры крупных российских компаний: «Кузбассразрезуголь», «Кузбасская топливная компания», «Сибирский цемент», «Сибирский деловой союз», «Промстрой», «Кемеровогражданстрой», «РегионМарт».

Итоги развития экономики города по годам. 

Финансовый рынок Кемерово представлен федеральными банками, в числе которых Сбербанк с 24 отделениями, ВТБ с 10 отделениями, Газпромбанк с тремя отделениями и др. Также в городе действуют более 100 представительств банков других регионов.

В городе зарегистрировано 2 региональных банка:

Структура экономики 
В структуре экономики города Кемерово преобладает сфера услуг, в частности общественный сектор (образование, здравоохранение, государственное управление). Также развиты обрабатывающие производства, в том числе пищевая промышленность, химическая промышленность, производство кокса.

Доходы населения

Инвестиции

Транспорт

Общественный транспорт 

Транспортная сеть Кемерова состоит из 73 городских автобусных маршрутов (в том числе 8 — сезонных), 63 — пригородных (в том числе 35 — сезонных), 10 — маршрутов маршрутного такси, 5 — трамвайных и 8 троллейбусных маршрутов.

Ежедневно на улицы города выходит 686 транспортных единиц, в том числе:
 201 автобус городских и пригородных маршрутов;
 364 единиц маршрутных такси;
 121 единица электротранспорта.

Стоимость проезда в общественном транспорте — 30 рублей (пенсионерам 12 рублей, школьникам и учащимся 18 рублей) при оплате наличными средствами и 25 рублей при оплате безналичным способом (по состоянию на 1 марта 2022).

Железнодорожный транспорт 

В пределах Кемерова находится железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги. Здесь же расположен главный железнодорожный вокзал города.

Воздушный транспорт 

В 2,5 километрах юго-восточнее окраины города Кемерово располагается аэропорт, который располагает одной взлётно-посадочной полосой с искусственным покрытием  длиной 3200 метров. Аэропорт назван в честь русского лётчика-космонавта Алексея Леонова, родом из Кузбасса. До аэропорта организованы два автобусных маршрута — 101 и 126.

Автомобильный транспорт 

16 октября 2006 года в Кемерове ввели в эксплуатацию Кузнецкий мост — один из самых широких мостов (40,5 м) в Сибири, пришедший на замену устаревшему Коммунальному мосту. Его протяжённость составляет 634 метров. Строительство было начато осенью 1990 года, а затем заброшено. В ноябре 2005 года строительство моста возобновили и, вместо двух запланированных лет, сдали мост в эксплуатацию через 11 месяцев. Кроме того, в Кемерове есть и второй мост через реку Томь — Кузбасский. Через него проходит федеральная трасса . В будущем планируется реализовать проект третьего моста через Западный обход города, который разгрузит перегруженные городские магистрали и станет логическим завершением кемеровской кольцевой автомобильной дороги.

В Центральном районе города через реку Искитимку переброшены три крупных моста:
 Искитимский мост, являющийся частью проспекта Ленина, по мосту осуществляется автомобильное, трамвайное и троллейбусное движение в обе стороны, по обе стороны от главного моста оборудованы отдельные пешеходные мостики,
 Красноармейский мост, являющийся частью Красноармейской улицы и завершающий её, по мосту осуществляется автомобильное и троллейбусное движение в обе стороны,
 Университетский мост, являющийся частью Советского проспекта и завершающий его.

В Заводском районе через реку Искитимку переброшены три больших моста — по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Автозаводской и Камышинской.

В городе есть отдельно выделенные дорожные полосы для общественного транспорта на участке проспекта Ленина от Соборной улицы до бульвара Строителей. Также есть и велодорожки — их протяжённость  в планах продление и строительство отдельных велополос для движения с правого берега на левый. В 2015 в городе запустили реверсивное движение на участке Советского проспекта от начала Октябрьского проспекта до Красной улицы.

По данным соцопроса, проведённого компанией «Росгосстрах» в 2013 году, среди пяти регионов России с самыми лучшими дорогами, первое место занимает Кемерово, в котором высокий уровень удовлетворённости автомобилистов качеством дорог держится уже более пяти лет.

Рекордный процент довольных дорогами в Кемерове был зафиксирован в 2008 году и составил 87 % опрошенных, в 2013 году он составил 82 %.

Практически все светофорные стойки в Кемерове ярко-оранжевые, сделано это для профилактики ДТП. Помимо светофорных стоек, городской общественный транспорт постепенно также перекрашиваетя в такой же цвет — для безопасности и здоровья участников дорожного движения.

Культура

Объекты культурного наследия 
На территории города находятся 126 объектов культурного наследия: 4 памятника федерального значения, 47 — регионального и 75 — муниципального. Это памятники архитектуры и градостроительства, монументального искусства, истории и археологии.

Театры 
 Кемеровская государственная областная филармония имени Б. Т. Штоколова
 Кемеровский областной театр драмы имени Луначарского
 Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара
 Музыкальный театр имени А. Боброва
 Театр для детей и молодёжи
 Театр «Ложа»
 Кемеровский государственный цирк

Библиотеки 

 Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Фёдорова
 Муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово
 Кемеровская областная библиотека для детей и юношества
 Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих

Музеи 
 Кемеровский областной краеведческий музей
 Музей «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного университета
 Кемеровский областной музей изобразительных искусств
 Музей-заповедник «Красная Горка» с монументом Эрнста Неизвестного «Память шахтёрам Кузбасса».
 Геологический музей КузГТУ
 Музей истории Православия на земле Кузнецкой
 Музей физкультуры и спорта Кузбасса
 Музей кино («Кузбасскино»)
 Музей железнодорожной техники (под открытым небом)
 Музей космонавтики имени Алексея Леонова (аэропорт)
 Горно-геологический музей (Технопарк)

Кинотеатры 
 «Москва», открыт в 1937 году. В 2014-м работа кинотеатра временно приостановлена
 «Starmax cinema», кинотеатр открытый на месте Киноцентра «Аврора» в 2020 г. В распоряжении посетителей два кинозала: «Maxima» — на 292 места и «Christi» — на 205 мест.
 «Космос», открыт в 1961 году.
 «Юбилейный», открыт в 1967 году. 15 января 2018 года закрыт на реконструкцию, а 5 октября 2019 года открылся снова.
 «Кузбасскино», открыт в 2012 году.
 «Планета кино-1», открыт в 2006 году, находится в торговом центре «Променад-2»
 «Планета кино-2», открыт в 2009 году, находится в торговом центре «Променад-3»
 «Восток», открыт в 2008 году, находится в торговом центре «Гринвич»
 «5D», открыт в 2012 году.
 «7D», открыт в 2013 году.
 «Зимняя вишня», открыт в 2013 году. 25 марта 2018 произошёл пожар, в ходе которого здание почти полностью сгорело и было снесено.
 «Рио Синема», открыт в 2018 году, находится в торговом центре «Рио»

Достопримечательности

Парки и скверы 
 Сосновый бор. Сосновый лес в Рудничном районе города на правом берегу Томи. В 1970-е годы назывался парком Победы, однако название не прижилось. В Сосновом бору обитают пять видов животных и девять видов растений, внесённых в Красную книгу Кузбасса. Также были отмечены популяции обыкновенной белки, азиатского бурундука, ласки, горностая, степного хорька, немногочисленная популяция зайца-беляка.
 Берёзовая роща. Два парка и лесной массив в Кировском районе города объединены названием «Берёзовая роща». Представляют собой частично облагороженные остатки берёзового леса, который рос на этом месте до строительства города.

 Парк чудес. Расположен в центральной части города, больше известен как по старому названию «Горсад». Представляет собой настоящий парк культуры и отдыха с аттракционами, концертными площадками, кафе и т. д.
 Сквер «Орбита». Небольшой сквер в центральной части города, вокруг здания радиотелевизионного передающего центра «Орбита». Иногда используется для проведения различных митингов и манифестаций.
 Парк Победы имени Жукова. Парк в Центральном районе города на левом берегу реки Искитимки — притока Томи. В парке размещена постоянная экспозиция советской военной техники 1950—1980 гг.
 Парк «Антошка». Парк в Центральном районе города на левом берегу реки Искитимки. Парк известен среди горожан популяцией диких уток, живущих на Искитимке круглый год. Зимой 2014—2015 годов количество уток составляло более 1200 особей.
 Парк имени Веры Волошиной. Парк в Центральном районе города. Более известен как «Комсомольский парк».
 Кузбасский парк. Парк в Ленинском районе города.
 Лесная сказка. Парк в городе-спутнике Лесная Поляна.
 Сквер им. Фёдорова. Сквер в Центральном районе города, рядом с областной библиотекой.
 Площадь Волкова. Сквер в Центральном районе города, рядом с КузГТУ, напротив областной библиотеки.
 Парк Ангелов. Сквер в Центральном районе города. Находится на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя Вишня».

Религиозные организации 

 Русская православная церковь, Кемеровская епархия, Новокузнецкая епархия, Мариинская епархия. Входят в Кузбасскую митрополию с 26 июля 2012 года.
 Римско-католическая церковь, Приход Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии.
 Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Офис расположен на улица Кирова, 27.
 Ислам, мечеть Мунира.

Образование

Общее образование (основное, среднее) 
 Школы, лицеи, в том числе опорная школа РАН, гимназии, КЦО.

Среднее профессиональное образование 
  (ранее: Сибирский политехнический колледж)
 Кемеровский музыкальный колледж (ранее: Кемеровское музыкальное училище)
 Кемеровский областной колледж культуры и искусств
 Кемеровский профессионально-технический техникум (ранее: Кемеровский профессионально-технический колледж.)
 Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства
 Кемеровский педагогический колледж
 Кемеровский областной медицинский колледж
 Кемеровский аграрный техникум имени Г. П. Левина (ранее: Кемеровский совхоз-техникум) — Металлплощадка
 Кемеровский технический техникум (ранее: Кемеровский технический колледж, Кемеровский химический техникум им. Ленинского комсомола)
 Кемеровский областной художественный колледж
 Кемеровский кооперативный техникум
 Кемеровский горнотехнический техникум (ранее: Горный Техникум) — Кемеровский горнотехнический колледж
 Кемеровский коммунально-строительный техникум имени В. И. Заузелкова
 Кемеровский колледж статистики, экономики и информационных технологий
 Губернаторский техникум народных промыслов
 Государственное профессиональное образовательное учреждение г. Кемерово
 Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг
 Кемеровское президентское кадетское училище
 Колледж промышленных, информационных технологий и права КемГУ

Высшее образование 
 Кемеровский государственный университет
 Кемеровский государственный медицинский университет
 Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
 Кемеровский государственный институт культуры
 Кузбасский государственный технический университет
 Сибирский НИИ междисциплинарных исследований

Дополнительное профессиональное образование 
 Сибирский профессионально-педагогический институт

Наука 
 Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук
 НИИ КПССЗ СО РАМН Научно исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний сибирского отделения российской академии медицинских наук
 Научный центр ВостНИИ по безопасности в горной промышленности

Учреждения здравоохранения 
В городе развитая сеть частных и бюджетных лечебных учреждений:
 Областной клинический онкологический диспансер
 Областная клиническая больница (ранее — № 1)
 Кузбасская Клиническая Больница Скорой Медицинской Помощи им. М. А. Подгорбунского (ранее ГКБ № 2, ГКБ № 3)
 Городская клиническая больница № 11
 Городская больница № 1 имени Горбуновой
 Детская городская клиническая больница № 5
 Городская инфекционная клиническая больница № 8
 Кемеровская областная офтальмологическая больница
 Кемеровский областной перинатальный центр имени Решетовой
 Центральная районная больница Кемеровского района
 Городская клиническая больница № 4
 Городская больница № 13
 Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница
 Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л. С. Барбараша
 НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний

Преступность 
Общий массив зарегистрированных преступлений сократился на 4 %, в абсолютных числах снижение составило 582 преступления (с 14428 до 13846).

По сравнению с 2015 годом в 2016 году в областном центре зарегистрировано меньше тяжких и особо тяжких преступлений против личности, а также случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Сократилось на 18 % количество преступлений против собственности граждан (с 9406 до 7738), в том числе зарегистрировано меньше квартирных краж, краж автомототранспорта, значительно (на 222 преступления) снижено число грабежей, разбоев, угонов, мошенничеств (-177; 965 против 1142).

Постоянно проводится работа по предупреждению преступлений, совершённых в общественных местах и на улицах города.

В 2016 году проведено 47 оперативно-профилактических мероприятий «Единый день профилактики», по разным районам города, в рамках которых раскрыто более 1800 преступлений, пресечено 12,5 тысячи административных правонарушений.

Именем города названы 
  в городах бывшего СССР.
 Астероид главного пояса (2140) Кемерово.

Связь

Стационарная связь 
В Кемерове — шестизначные телефонные номера. Код города — 3842.

Основным оператором стационарной телефонной связи является Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком». Также услуги телефонной связи оказывают: Good Line, «ТТК-Западная Сибирь», ООО «Кузбассвязьуголь», «МТС» и некоторые другие.

Мобильная связь 
В Кемерове работают следующие операторы мобильной связи:
 МТС;
 Билайн;
 МегаФон;
 Tele2;
 Yota;
 TTK Mobile (на базе Tele2);
 Тинькофф мобайл (на базе Tele2).

Средства массовой информации

Телевидение

Эфирное аналоговое вещание 
15 апреля 2019 года в 11:45 Кемеровская область перешла на цифровое вещание, федеральные каналы, вошедшие в состав мультиплексов свернули своё вещание. Исключением стали каналы РЕН ТВ, ТНТ, на частоты которых ведётся поиск новых сетевых партнёров.

 Продвижение / ТВ Мост
 РЕН ТВ
 ТНТ
 Кузбасс Первый
 Ю
 Солнце

Эфирное цифровое вещание

Радио

Газеты и журналы 
В рейтинге СМИ 75 крупнейших городов России Кемерово занял 44 место по совокупному еженедельному тиражу общественно-политических печатных СМИ (378 650 экземпляров) и 44 место по "доступности негосударственных СМИ. Среди лидеров, отмечается федеральный журнал о бизнесе «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» (издаётся с 2005 года).

Спорт 

Физкультурой и спортом в Кемерове занимаются более 285 тысяч человек, каждый второй житель. Ежегодно в городе проводится более тысячи соревнований различного уровня, в том числе: более 20 всероссийских соревнований; более 25 соревнований Сибирского Федерального округа; более 65 областных соревнований; более 690 городских и районных соревнований. Участвуют в соревнованиях — более 90 тысяч человек.

В городе культивируется 81 вид спорта, в том числе 21 — по олимпийской программе. Работают 54 федерации по видам спорта. Действуют 40 пунктов проката спортивного инвентаря, в том числе платные на 5 стадионах и бесплатные в 30 клубах по месту жительства.

В городе Кемерово расположены:
 Губернский универсальный спортивный комплекс «Лазурный». Открылся 25 августа 2021 года после реконструкции.
 Легкоатлетический манеж.
 Спортивный стадион «Химик» — стадион открытого типа.
 Губернский центр спорта, включающий в себя крытую ледовую арену с искусственным ледовым покрытием.
 Стадион «Шахтёр».
 Ледовая арена «Кемерово».
 Спорткомплекс «Арена».
 В Кемерово развит хоккей с мячом. Проводятся соревнования различных уровней, в том числе в 2007 году прошёл чемпионат мира.
 Губернский центр спорта «Кузбасс» — один из крупнейших крытых спортивных комплексов России за Уралом.
 Ледовый дворец «Кузбасс» вместимость 6000/10000 человек (строительство — открытие 2021)
 Волейбольный комплекс «Кузбасс арена» на 6000/10000 зрителей (строительство — открытие объекта 2021/22)

В спортивном центре 11 спортивных залов: универсальный спортивный зал с трибунами на 1300 мест:
 зал борьбы,
 зал бокса,
 зал художественной гимнастики,
 3 зала хореографии,
 тренажёрный зал,
 зал общефизической подготовки,
 фитнес-зал,
 зал начальной подготовки.

В городе базируются спортивные клубы:
 ХК «Кузбасс» — Суперлига чемпионата России по хоккею с мячом.
 ВК «Кузбасс» — Суперлига чемпионата России по волейболу.
 Женский футбольный клуб «Кузбасс» — Первенство России по футболу среди женских команд Первого дивизиона зоны «Сибирь».

Города-побратимы 
  Шалготарьян (Венгрия). В честь города Шалготарьян в Кемерове назван квартал города — Шалготарьян, заложенный в 1979 году в знак кузбасско-венгерской дружбы. В честь дружбы с венгерскими трудящимися Ноградской области Венгрии названа улица Ноградская в центре Кемерова.

Нумизматика 

15 марта 2018 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие основания г. Кемерово», на которой изображён памятник М. Волкову.

Галерея

См. также 
 
 Памятник труженикам тыла

Примечания

Литература 
 Балибалов И. А. «Кемерово. Вчера, сегодня, завтра.» Кемеровское книжное издательство, 1982.
 Усков И. Ю. «Кемерово: рождение города.» Кузбассвузиздат, 2011. 351 с.

Ссылки 

 Официальный сайт Кемеровского городского совета народных депутатов

 
Кемеровский городской округ
Переименованные населённые пункты России
Города на Томи
Города, основанные в XVIII веке
Города трудовой доблести
Населённые пункты, основанные в 1918 году
Районные центры Кемеровской области
Областные центры России